Osoby o tym nazwisku:
 Helmut Sakowski – niemiecki pisarz, dramaturg, członek parlamentu
 Juliusz Sakowski – polski dyplomata, wydawca, felietonista i eseista